Le mot pinte peut renvoyer à :
 Pinte, unité de mesure de volume
 En Suisse et dans le sud de l'Allemagne, une pinte désigne un débit de boisson.
 En France, il est d'usage qu'une pinte désigne le verre à  bière d'un demi-litre ou chope. Dans la Marine Nationale, l'équivalent de la pinte de bière (0,5L) se nomme "Le Béru".
 En Angleterre, c'est le terme « pint » qui est utilisé.
 En néerlandais (Pays-Bas et Belgique), une « pintje » ou « pinte » en Belgique francophone désigne un verre à bière, appelée aussi bibine.
 « Pinte de lait » est un québécisme pour désigner un contenant de lait dont le volume est presque d'un litre de lait ;
 Dans le Roman de Renart, Pinte est la compagne préférée de Chanteclerc;
 Étienne Pinte, homme politique français;
 La Pinte ou De Pinte, commune belge de la province de Flandre-Orientale.